Таширевы — дворянский род.

Предки фамилии Таширевых, по Галицким писцовым книгам 1627-го и последующих годов, владели поместьями, переходившими наследственно к потомкам. Многие из членов рода служили России в военной службе и были награждены чинами и орденами.

Определением Костромского дворянского депутатского собрания от 30 ноября 1811 года род Таширевых внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги.

Описание герба 
В червлёном щите серебряный пояс, обременённый тремя червлёными маковыми головками, и сопровождаемый вверху и внизу золотыми сохами.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три червлёные маковые головки на серебряных стеблях. Намёт: справа червлёный с серебром, слева червлёный с золотом.

Литература 
 Герб Таширевых внесён в